Sabatang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Tanjung Waisabatang, udde, 
 Pulau Waisabatang, ö, 
 Bulu Sabatang, berg, Sulawesi Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar